Guerre (französisch für Krieg) steht für
Croix de guerre, französischer Orden
Dépôt de la guerre, Archiv im französischen Kriegsministerium 
Guerre ist der Familienname von
Martin Guerre, (1524– nach 1560), französischer Bauer
Martin Guerre (Musical) (1996)
Die Wiederkehr des Martin Guerre, französischer Historienfilm (1982)
Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729), französische Komponistin und Cembalistin

Siehe auch
Guerra